Emmenried ist der Ortsname von

 Emmenried (Obersöchering), Ortsteil der Gemeinde Obersöchering, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Emmenried (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern